Le mot norry a plusieurs significations.

Patronyme 

 Charles Norry (1756-1832), un architecte français ;
 Jean de Norry (mort en 1438), un prélat français ;
 Marilyn Norry (née en 1957), une actrice canadienne ;
 Miles de Norry (mort en 1586), un précepteur, mathématicien et poète français.

Autre 
 Le norry est un train de bambou improvisé du Cambodge.

Homonymie